Odprawa posłów greckich – tragedia Jana Kochanowskiego
 Odprawa posłów greckich (opera) – opera Witolda Rudzińskiego (1966)

Strony ujednoznaczniające